Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Michelle Torres che ha battuto in finale Carling Bassett 6–1, 7–6.

Teste di serie

 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Carling Bassett (finale)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Pam Casale (semifinali)

 Assente
 Laura Arraya (primo turno)
 Michelle Torres (campionessa)
 Anne White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1984